87. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 20–28 września 2014 w hiszpańskim mieście Ponferrada. Były to siódme zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata (poprzednio w: 1965, 1973, 1984, 1992, 1997 i 2005). Jedynie amerykańska, kobieca grupa Team Specialized–lululemon oraz Dunka Amalie Dideriksen w wyścigu wspólnym juniorek zdołali obronić tytuły mistrzyń świata. Wśród multimedalistów najlepszą okazała się Niemka Lisa Brennauer, która zdobyła trzy medale: dwa złote w indywidualnej i drużynowej jeździe na czas oraz srebrny w wyścigu ze startu wspólnego.

Polacy w mistrzostwach zdobyli trzy medale: złoty Michał Kwiatkowski, zostając mistrzem świata w wyścigu ze startu wspólnego i brązowy w jeździe drużynowej na czas startując w grupie Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team oraz brązowy Agnieszka Skalniak w wyścigu ze startu wspólnego juniorek.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brało udział 1008 osób (273 kobiety i 735 mężczyzn) z 70 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Belgia (55 osób), Włochy (53) i Francja (52). Obowiązywał specjalny system kwalifikacji ustalony przez UCI dla jazd drużynowych oraz przyznający odpowiednią liczbę miejsc dla danej reprezentacji w pozostałych konkurencjach.

Zawodnicy i zawodniczki polscy 
Do mistrzostw świata, Polski Związek Kolarski oraz szefowie grup zawodowych (wyścigi drużynowe) zgłosili 42 osoby (30 zawodników i 12 zawodniczek).

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa oraz multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
2014 w kolarstwie
2014 w Hiszpanii
Kolarstwo w Hiszpanii
Ponferrada